«Black Dahlia» () — песня калифорнийской рэп-рок-группы Hollywood Undead, седьмой трек и пятый сингл с их дебютного альбома Swan Songs. Песня попала в ротацию радиостанций летом 2010 года. 13 сентября 2010 года в поддержку радиосингла был издан мини-альбом Black Dahlia Remixes с тремя ремиксами песни.

Обзор 
Песня написана в 2006 году при участии Джеффа Филлипса (Shady Jeff), который вскоре покинул группу. В 2007 году песня должна была стать восьмым треком в неизданном одноимённом альбоме группы. Впервые песня исполнена на публике за месяц до выхода альбома Swan Songs на фестивале Virgin Mobile в начале августа 2008 года.

Альбом вышел 2 сентября 2008 года на лейбле A&M/Octone Records. «Black Dahlia» стала седьмым треком. В рецензии на альбом обозреватель журнала Shvoong Джеймс Браун поставил песне 3.5 балла из 5 возможных, охарактеризовав её как «действительно грустная, в каком-то роде в духе эмо». Журнал AbsolutPunk.net назвал песню "пропитанной грустью" (angst-ridden).
 «Black Dahlia» так же эмоциональна, как «Young», только основа её — любовь и отношения. Песня так же глубока, как и «Young», так же врывается в ваше сердце и эмоции.

Список композиций

Участники 
Hollywood Undead
 Charlie Scene — соло-гитара, бэк-вокал, скриминг
 J-Dog — клавишные, синтезатор, вокал, скриминг
 Deuce — вокал, бас-гитара, продюсер, скриминг
 Da Kurlzz — ударные, перкуссия
 Funny Man — отсутствует в песне
 Johnny 3 Tears — вокал
 Shady Jeff — скриминг (версия 2005 года)

Создатели
 Дэнни Лонер — продюсирование
 Бен Гросс — сведение
 The Pharmacy — продюсирование, ремикширование
 Lo Fidelity Allstars — продюсирование, ремикширование
 Buffalo Bill — продюсирование, ремикширование

Примечания 

Синглы 2010 года
Песни Hollywood Undead